Рона Джаффе (, 12 июня 1931 — 30 декабря 2005) — популярная американская писательница, публиковавшая свои работы в период с 1958 по 2003 годы. Самым знаменитым произведением автора считается роман «Лабиринты и монстры», сюжет которого лёг в основу снятого в 1982 году одноимённого фильма.

Биография 
Родилась в благополучной еврейской семье в Бруклине. Бо́льшую часть детства прожила в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена. Была единственным ребёнком в семье. Отец — Самуэль Джаффе, мать — Диана Джаффе (в девичестве Гинсберг). Дед был строительным магнатом. В 1953 году Рона Джаффе окончила Колледж Рэдклифф.

Свою первую книгу, «Всё самое лучшее» (1958), Джаффе написала, работая помощником редактора в Фосетт Пабликейшнс. В 1959 году по этому роману был снят одноимённый фильм с Джоан Кроуфорд в главной роли. Книга рассказывает о месте женщины в мире труда. В 2004 году знаменитый критик Камилла Палья отметила, что находит много общего между книгой Джаффе и популярным телесериалом «Секс в большом городе».

В 60-е годы писала для популярного женского журнала «Cosmopolitan». Главный редактор журнала, Хелен Браун, оказала сильное влияние на писательский стиль и характер Роны Джаффе.

В 1981 году Рона Джаффе публикует свой самый знаменитый и неоднозначный роман «Лабиринты и монстры», повествующий об игре «Dungeons & Dragons». В книге писательница показывает, как игра вызывает дезориентацию и галлюцинации у своих игроков, а также толкает их на мысли о самоубийстве. В 1982 году выходит одноимённый фильм по книге Джаффе с молодым Томом Хэнксом в главной роли.

За свою карьеру Рона Джаффе написала 17 романов. Скончалась 30 декабря 2005 года от рака в Лондоне.

Список произведений 
 «Всё самое лучшее» (, 1958)
 «Вдали от дома» (, 1960)
 «Последний из волшебников» (, 1961)
 «Мистер Райт мёртв» (, 1965)
 «Вишенка в Мартини» (, 1966)
 «Известная игра» (, 1969)
 «Другая женщина» (, 1972)
 «Семейные тайны» (, 1974)
 «Последний шанс» (, 1976)
 «Класс Реюньон» (, 1979)
 «Лабиринты и монстры» (, 1981)
 «После Реюньона» (, 1985)
 «Американская история любви» (, 1990)
 «Кузины» (, 1995)
 «Пять женщин» (, 1997)
 «Избранная дорога» (, 2000)
 «Сезон номеров для новобрачных» (, 2003)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Time magazine, «Milestones» (obit), 1 января 2006 

Писательницы США XX века
Писательницы США XXI века